Dębiny est le nom de :

Toponymie
en Pologne
dans la voïvodie des Basses-Carpates
 Dębiny, village du powiat de Lubaczów

dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Dębiny, village du powiat de Sępólno 
 Dębiny, village du powiat de Toruń 

dans la voïvodie de Lublin
 Dębiny, village du powiat de Lubartów 
 Dębiny, village du powiat d'Opole Lubelskie

dans la voïvodie de Mazovie 
 Dębiny, village de la gmina de Gzy dans le powiat de Pułtusk
 Dębiny, village de la gmina de Zatory dans le powiat de Pułtusk 
 Dębiny, village du powiat de Przasnysz  
 Dębiny, village du powiat de Przysucha 

dans la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Dębiny, village du powiat de Braniewo